Éric Bédard, (1976-), patineur de vitesse québécois médaillé aux jeux de Nagano et de Turin.
Éric Bédard, historien québécois, professeur à TÉLUQ, ancien président du Comité national des jeunes du Parti québécois.
Éric Bédard, avocat québécois ayant travaillé pour le Gouvernement Parizeau, conseiller du Parti québécois, frère de Stéphane et fils de Marc-André.
Érik Bédard, (1979-), joueur de baseball.